Vila Cova (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Vila Cova (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
 Vila Cova (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Vila Cova (Vila Real), een plaats in de Portugese gemeente Vila Real

Zie ook Vila Cova à Coelheira